Cinema:
 The Chase (pel·lícula de 1946), dirigida per Arthur Ripley i protagonitzada per Michèle Morgan, Robert Cummings i Steve Cochran
 La caça de l'home (The Chase en versió original), pel·lícula de 1966
 Amb la poli al darrere (The Chase en versió original), pel·lícula de 1994